ЭШ2 (Электропоезд Штадлер, 2-й тип, также известен как Stadler KISS RUS (АЭРО)) — серия двухэтажных электропоездов семейства Stadler KISS, произведённых швейцарской компанией Stadler Rail AG для эксплуатации на электрифицированных постоянным током напряжения 3 кВ линиях железных дорог колеи 1520 мм (бывших республик СССР). Коммерческое название серии — «Евразия». Первые четыре поезда выпускались на заводе Stadler Altenrhein AG в Швейцарии, сборка остальных составов производилась на заводе Stadler Минск в Белоруссии.

Всего по состоянию на начало 2020 года известно о выпуске девяти шестивагонных и пятнадцати четырёхвагонных составов, поступивших для эксплуатации в Россию, Азербайджан и Грузию. Изначально все составы были созданы по заказу российского оператора ООО «Аэроэкспресс», но в связи с финансовыми затруднениями у заказчика часть из них была продана Азербайджанской и Грузинской железным дорогам. Пассажирская эксплуатация составов в Азербайджане начата с июня 2015 года, в Грузии — с июля 2016 года, в России — с октября 2017 года.

История создания и выпуска 
В 2011 году компания «Аэроэкспресс», в связи с ростом пассажиропотока на маршрутах, связывающих городские вокзалы с аэропортами, решила объявить тендер на приобретение двухэтажных поездов с целью поднять пассажирооборот на 40 %. На первом этапе проведения тендера было семь участников, каждый из которых являлся ведущим мировым производителем подвижного состава. Во второй этап прошли четыре фирмы: немецкая Siemens AG, французская Alstom, чешская Škoda Transportation a.s. и швейцарская Stadler Rail AG, которая в результате выиграла тендер.

В мае 2013 года ООО «Аэроэкспресс» заключило контракт с компанией Stadler Rail AG на производство 25 двухэтажных скоростных электропоездов на основе семейства Stadler KISS — 16 в четырёхвагонном и 9 в шестивагонном исполнении. Стоимость всех 118 вагонов на момент заключения контракта составляла 385,31 млн евро. Согласно плану производства, первые три поезда должны были быть полностью собраны в Альтенрейне, где находится научно-практический центр Stadler. Сборка остальных 22 поездов должна была осуществляться на новом заводе компании под Минском (в городе Фаниполе).

Производство первых электропоездов ЭШ2 осуществлялось в Швейцарии на заводе Stadler Altenrhein AG в Альтенрейне. Впервые кузов моторного вагона для будущего поезда был представлен на заводе в Альтенрейне в начале февраля 2014 года. В августе 2014 года завод выпустил первый шестивагонный электропоезд ЭШ2-001, который вскоре был отправлен на пароме в Клайпеду (Литва), откуда продолжил следование по рельсам в Белоруссию на завод Stadler Минск, а в ноябре — в Москву, где состоялась его презентация в депо им. Ильича. Вскоре с завода был отправлен второй электропоезд (ЭШ2-002), выпущенный в четырёхвагонной составности. Третий поезд швейцарского производства, выпущенный в шестивагонной составности и получивший позднее номер 005, был доставлен на пароме в Литву и отправлен в Фаниполь только в апреле 2015 года, в этом же году из Швейцарии был отправлен ещё один четырёхвагонный поезд № 003. Все остальные поезда собирались на заводе Stadler Минск в Фаниполе. Все поезда для Аэроэкспресса получили окраску бордово-красного цвета с чёрной лобовой частью и горизонтальными полосами в зоне окон и серыми полосами между ними, а также оранжевыми полосами спереди над буферными фонарями и по бокам на уровне серой полосы в зоне дверей.

Тем не менее, в 2014 году, в связи с недостатком средств ввиду валютного кризиса (в частности, двукратного падения курса рубля по отношению к евро), компания «Аэроэкспресс» была вынуждена задержать оплату новых поездов в сумме 4,24 млрд рублей. Обе компании были вынуждены пересмотреть дальнейшие планы на сотрудничество и согласовать возможную отсрочку и сокращение объёма поставок. Идя навстречу российскому партнёру, глава Stadler Rail AG Петер Шпулер заявил, что компании «Аэроэкспресс» не будут выставляться штрафные санкции (просрочка платежа грозила не только штрафами, но и расторжением контракта), подчеркнув, что гордится участием своей фирмы в поставке этих поездов. По его словам, проект для компании «Аэроэкспресс» являлся на тот момент самым крупным в России. В свою очередь, генеральный директор ООО «Аэроэкспресс» заявил, что сделка по приобретению этих поездов является самой крупной в истории компании. При этом, для повышения окупаемости затрат на разработку электропоездов ЭШ2 и избежания задержки платежей, часть выпущенных электропоездов ЭШ2 было решено по возможности продать другим заказчикам на постсоветском пространстве.

В начале 2015 года поездами ЭШ2 заинтересовалось руководство Азербайджанских железных дорог, после чего 13 мая того же года в Баку между ним и компанией Stadler был заключён контракт на поставку пяти четырёхвагонных электропоездов ЭШ2 стоимостью примерно в 70 миллионов евро (по 14 миллионов за поезд). В связи с этим первые два поезда белорусского производства с номерами 003 и 009, изначально предназначавшиеся для «Аэроэкспресса», уже в мае были перекрашены в новую расцветку и отправлены в Азербайджан. Позднее в 2019 году были построены ещё четыре четырёхвагонных состава для Азербайджана с номерами с 015 по 018. Поезда получили белую окраску с чёрной горизонтальной полосой по бокам между рядами окон и серыми полосами в зоне окон, а двери и окантовка чёрной полосы имеют тёмно-золотистый цвет. Несколько позже обозначение серии в Азербайджане стало указываться как EŞ2 (то есть аналогичными буквами азербайджанского алфавита).

В 2016 году поездами ЭШ2 заинтересовалась Грузинская железная дорога и в конечном итоге заключила контракт на приобретение четырёх поездов ЭШ2 общей стоимостью в 40 миллионов евро, то есть по 10 миллионов евро за поезд). Все составы для Грузии также были четырёхвагонными. Эти поезда получили бело-красную окраску (в стиле государственного флага Грузии), со светло-серым верхом лобовой части и тёмно-серыми полосами на уровне боковых окон, снизу и на крыше по бокам.

Также в 2016 году было утверждено новое соглашение с «Аэроэкспрессом» — поставки было решено продолжить, однако объём закупок сократился до 62 вагонов (всего 11 составов, из которых 9 шестивагонных и 2 четырёхвагонных). Сумма нового контракта составила 183,9 миллиона евро.

По состоянию на 2019 год построено 24 состава (15 четырёхвагонных и 9 шестивагонных) серии ЭШ2 (включая EŞ2 и GRS); из них два шестивагонных (001 и 005) и два четырёхвагонных (002 и 003) выпущены в Швейцарии, а все остальные — в Белоруссии. Данные по выпуску электропоездов ЭШ2 по годам по состоянию на 2019 год приведены в таблице:

Общие сведения

Назначение 
Электропоезда ЭШ2 «Евразия» предназначены для пригородных или региональных пассажирских перевозок на участках колеи 1520 мм с питающим напряжением 3 кВ постоянного тока и оборудованных высокими платформами, со сроком эксплуатации 40 лет. Составы ЭШ2 при поставке формируются из шести либо из четырёх вагонов.

Семейство и родственные модели 
Электропоезда ЭШ2 относятся к семейству двухэтажных электропоездов Stadler KISS и отличаются от большинства европейских аналогов увеличенными габаритами, применяющимися в странах постсоветского пространства. Составы, поставленные в Азербайджан, получили аналогичное обозначение, но уже на латинице (то есть EŞ2). Составы для Грузии получили обозначение серии GRS (Georgian Railway Stadler). Бренд KISS является акронимом (, что можно перевести как комфортабельный инновационный скоростной городской поезд). Этот бренд используется для двухэтажных поездов совместно с брендом-акронимом FLIRT той же фирмы для одноэтажных поездов (, что можно перевести как скоростной лёгкий инновационный региональный поезд). В то же время слова kiss и flirt переводятся с английского как поцелуй и флирт соответственно.

На базе конструкции электропоездов ЭШ2 в семействе Stadler KISS для постсоветского пространства был создан дизель-поезд ДШ2, у которого часть внутреннего пространства моторных промежуточных вагонов отведена под дизель-генераторные силовые установки — эти вагоны имеют одноэтажную компоновку и окна только в крайних частях, а пассажирские двери в них отсутствуют. У других вагонов двери выполнены одностворчатыми, а оба выхода с каждой стороны находятся возле одного из концов вагона; при этом один рассчитан только на высокие, а другой также на низкие платформы; а служебные двери кабины машиниста в головных вагонах смещены назад. Количество и расположение окон у двухэтажных вагонов поезда также претерпело изменения по сравнению с ЭШ2. В составе также появился пассажирский вагон специального одноэтажного исполнения с уменьшенным количеством окон и только с одной дверью для низких платформ. Единственный поезд этого типа построен в конце 2021 года для железных дорог Азербайджана, и соответственно был обозначен как DŞ2. Поезд включает в себя восемь вагонов: два головных двухэтажных, два промежуточных одноэтажных с дизель-генераторными тяговыми модулями (вторые с каждого конца), три промежуточных двухэтажных и один одноэтажный (четвёртый с одного из концов). По неподтверждённым данным, внутри поезд оборудован как экспресс с местами первого класса, и его планируется использовать для поездок высокопоставленных чиновников и руководства железной дороги.

Составность 
Составы ЭШ2 при поставке формируются из шести либо из четырёх вагонов. Шестивагонный вариант включает вагоны трёх «классических» типов: прицепной головной (Пг), моторный промежуточный (Мп) и прицепной промежуточный (Пп). Четырёхвагонный вариант не содержит вагонов Пп, а один из промежуточных вагонов является моторно-прицепным (МПп); это означает, что одна из его тележек — тяговая, а другая — бегунковая.

Четырёхвагонные составы формируются в постоянной композиции Пг+Мп+МПп+Пг из двух двухвагонных секций, содержащих по одному головному и одному моторному вагону. Шестивагонный состав формируется из двух трёхвагонных секций по схеме (Пг+Мп+Пп)+(Пп+Мп+Пг). Возможна эксплуатация в составности пяти вагонов, а также эксплуатация по системе многих единиц (до трёх поездов в составе).

Нумерация и маркировка 
Система нумерации, принятая для составов ЭШ2, во многом аналогична классической (то есть применяемой для электропоездов СССР и России). Составам присваиваются номера трёхзначного написания, начиная с 001. Маркировка на лобовой части головных вагонов выполняется в формате ЭШ2-XXX, где XXX — номер состава (без указания номера вагона). Маркировка наносится по центру, над автосцепкой. У поездов Азербайджана и Грузии вместо ЭШ2 указывается, соответственно, серия EŞ2 и GRS).

Каждый вагон состава получает свой номер, в котором первые цифры означают номер состава, последние две — номер вагона в составе. Маркировка с номерами вагонов выполняется под окнами посередине вагона и отличается от маркировки на лобовой части добавлением двух цифр номера вагона в конец в формате ЭШ2-XXX YY (у поездов Азербайджана и Грузии обозначение серии — EŞ2 и GRS). Некоторое отличие от классической системы — две добавленные цифры пишутся через пробел. Моторные вагоны получают чётные номера 02 и 04, прицепные головные — нечётные 01 и 09, промежуточные прицепные — остальные нечётные (03 и 05). Моторно-прицепной вагон получает чётный номер 06 (это ещё одно отличие от классической системы).

Нумерация вагонов шестивагонного и четырёхвагоного поезда на примере поездов 001 и 002 приведена в таблице:

Технические характеристики 
Основные параметры электропоезда ЭШ2:

Конструкция

Кузов 
Кузова вагонов изготовлены из алюминия. Головные вагоны в лобовой части оснащены автосцепками Шарфенберга, что позволяет сцепляться нескольким поездам по системе многих единиц с автоматическим соединением пневматических магистралей и электрических цепей поездов. Между вагонами имеются герметичные переходы типа «гармошка». Токоприёмники расположены на крышах головных вагонов рядом с задним торцом вагона.

Головные вагоны поездов имеют длину 28,8 метра, моторные — 22,05 метра, прицепные промежуточные — длину 26,7 метра. По сравнению с базовой моделью Stadler KISS, эксплуатируемой в странах центральной Европы, ширина и высота вагонов Stadler KISS RUS с учётом допустимых в России габаритов подвижного состава были увеличены на 600 и 740 мм соответственно. Ширина кузовов вагонов составляет 3400 мм, а высота — 5240 мм.

Тележки 
Каждый вагон опирается на две двухосные тележки, при этом у 4-вагонных поездов на одном из моторных вагонов тяговыми электродвигателями оснащается только одна из тележек (три моторных тележки на поезд), в то время как на 6-вагонных поездах тяговыми электродвигателями оснащены все тележки обоих моторных вагонов (четыре моторных тележки на поезд).

Интерьер 
Пассажирский салон разделён на основную двухуровневую часть, расположенную в пространстве между тележками вагонов, и тамбурные отсеки, расположенные по торцам вагонов и имеющие лестницы перехода на верхний и нижний уровни в основную часть. Тамбурные отсеки вагонов оснащены двухстворчатыми прислонно—сдвижными дверями и рассчитаны на эксплуатацию с высокими платформами. Высота пола во входных отсеках от уровня головки рельса составляет 1285 мм, в основной части пассажирского салона нижнего уровня — 685 мм, верхнего уровня — 2974 мм.

Один из головных вагонов имеет 84 сидячих места 1 (бизнес) класса и 4 сидячих места 2 (стандартного) класса, другой — 112 мест 2 класса, 8 откидных сидений и 2 места для инвалидов. Моторные вагоны имеют по 94, а прицепные промежуточные — по 152 сидячих места 2 класса соответственно. Места 1 класса в основной части салона расположены по схеме 2+2 в ряд с каждой стороны прохода, места 2 класса — по схеме 2+3 в ряд, за исключением мест около прохода в салон, расположенных по 2 с каждой стороны. Часть мест стандартного класса расположена в тамбурной зоне между межвагонным переходом и входными дверями.

Эксплуатация 
Первоначально предполагалось, что все электропоезда ЭШ2 поступят в собственность компании Аэроэкспресс в России и начнут эксплуатироваться в качестве пригородных экспрессов от Московских вокзалов в аэропорты с 2015 года. Однако российский валютный кризис 2014 года, при котором произошло падение курса рубля по отношению к евро примерно в два раза, повлёк рост стоимости заказа на поезда в рублях. В результате компания Аэроэкспресс отказалась от приобретения части составов, которые были проданы Азербайджанским и Грузинской железным дорогам. К июлю 2018 года в регулярную пассажирскую эксплуатацию были введены все построенные к тому времени 20 поездов; позже для Азербайджана были построены и введены там в эксплуатацию ещё четыре состава (EŞ2).

Данные по статусу эксплуатации и распределению составов по номерам по состоянию на январь 2020 года приведены в таблице:

Россия 
Первые два электропоезда ЭШ2 в конце 2014 года поступили в депо имени Ильича и вскоре были отправлены для проведения опытных поездок на кольцо ВНИИЖТа в Щербинке. В процессе испытаний электропоезда совершили ряд опытных поездок без пассажиров по маршрутам Щербинка — Москва, Щербинка — Столбовая — Кубинка — Москва-Белорусская (Курское, Большое Окружное и Смоленское направления МЖД) и Москва — Владимир (Горьковское направление МЖД).

В сентябре 2015 года электропоезда 001 и 002 участвовали в выставке Экспо 1520 на кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Шестивагонный электропоезд 001 участвовал в демонстрационных поездках по кольцу с пассажирами (посетителями выставки) со 2 по 5 сентября 2015 года, а четырёхвагонный поезд 002 находился на территории депо в составе статической экспозиции. Условно можно считать, что в России поезда серии ЭШ2 начали эксплуатироваться с пассажирами со 2 сентября  года (первый день выставки), однако полноценная пассажирская эксплуатация пока не была начата, и поезда на некоторое время вернулись на завод-изготовитель. В ноябре 2015 года в связи с финансовыми проблемами у заказчика эти два поезда были на некоторое время отправлены на базу запаса Шклов в Белоруссии, где находились другие ЭШ2. В течение 2016 и 2017 годов первые два электропоезда продолжали цикл испытаний на Щербинском кольце и направлениях Московского узла.

С 2016 года планировалось постепенное введение электропоездов в регулярную эксплуатацию на Московской железной дороге в качестве экспрессов от Белорусского, Киевского и Павелецкого вокзалов Москвы до аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово, соответственно. Эксплуатация должна была происходить в сдвоенном режиме. Во Внуково курсировали бы составы из 6 вагонов, в Шереметьево — 4+4, в Домодедово — 4+6. Однако все эти планы скорректировались и сдвинулись из-за сложностей российского экономического положения, при этом срок ввода в эксплуатацию постоянно переносился. Часть поездов длительное время находилась в Белоруссии, а другая часть простаивала на путях Савёловского вокзала. В конце августа-начале сентября 2017 года электропоезд 001 в очередной раз демонстрировался на выставке Экспо 1520 в Щербинке, на этот раз доступ внутрь для посетителей был закрыт. К середине 2017 года большая часть поездов прибыла в Россию.

Начало регулярного сообщения электропоездов ЭШ2 «Аэроэкспресса» было организовано в октябре 2017 года на Киевском направлении МЖД по маршруту Москва-Пассажирская-Киевская — . Первый рейс с Киевского вокзала в аэропорт, в который отправился состав ЭШ2-024, состоялся 27 октября 2017 года в 14:00; перед рейсом поезд осмотрел министр транспорта России Максим Соколов. С 22 ноября этого же года было открыто движение ЭШ2 на Павелецком направлении в  с Павелецкого вокзала.

До конца 2017 года ОАО «Аэроэкспресс» намеревалось ввести в эксплуатацию все одиннадцать составов ЭШ2 и заменить ими все арендуемые у РЖД ЭД4М, однако первый состав (номер 001) долгое время выезжал только на испытательный полигон и был введён в регулярную эксплуатацию последним, в июне 2018 года. При этом семь поездов планировалось выделить на Павелецкое направление, а остальные четыре — на Киевское. Периодически два четырёхвагонных поезда 002 и 010 эксплуатировались в сдвоенном режиме. В перспективе часть составов может начать эксплуатироваться в виде сцепов четырёхвагонных и шестивагонных поездов.

21 ноября 2019 года оператор «Аэроэкспресс» продлил маршрут от  до Одинцова вместо Белорусского вокзала (Москва-Смоленская), ставшего промежуточной станцией. Несколько позже к действующему на линии подвижному составу в виде поездов ЭД4МКМ-АЭРО добавились поезда ЭШ2, использование которых на этом маршруте изначально не планировалось из-за низкого габарита Тверского путепровода над восточной горловиной станции Москва-Смоленская, с которой отправлялись поезда Аэроэкспресса, однако в дальнейшем габариты были сочтены допустимыми. При этом использовавшиеся ранее все составы ЭД4МКМ-АЭРО за несколько месяцев были замещены поездами ЭШ2 и переданы на Павелецкое направление. От Одинцово до Белорусского вокзала по Белорусскому и далее до платформы Окружная по Савёловскому направлению поезда ЭШ2 следуют по обычным тарифам со всеми остановками, кроме платформы Тимирязевская, а далее следуют до аэропорта без остановок по тарифу аэроэкспресса.

Азербайджан 
На Азербайджанских железных дорогах по состоянию на 2020 год эксплуатировались девять четырёхвагонных составов серии с номерами 003, 008, 009, 015, 016, 017, 018, 019 и 020. Все поезда приписаны к депо Баку-Пассажирская и курсируют в качестве пригородных экспрессов на 42-километровой линии Баку — Сумгаит с промежуточными остановками Баладжары и Хырдалан. Эксплуатация первых двух поездов с номерами 003 и 009 началась в июне 2015 года, где они стали перевозить пассажиров во время Европейских игр 2015, проходящих в городе, позднее было поставлено ещё три состава.

По состоянию на 2017 год на линии курсировали одиннадцать пар поездов в сутки c номерами рейсов в диапазоне 6001—6022: поезда чётных рейсов отправлялись из Сумгаита, поезда нечётных рейсов — из Баку. При этом утренние три пары рейсов 6001—6006 курсируют только по рабочим дням. Время в пути на полном маршруте составляет 42 минуты.

В 2019 году Азербайджанские железные дороги закупили четыре четырёхвагонных электропоезд EŞ2 (015—018).

Грузия 
На Грузинской железной дороге по состоянию на июль 2018 года эксплуатируется четыре четырёхвагонных состава GRS с номерами от 011 до 014. Все поезда приписаны к депо Тбилиси-Пассажирская и курсируют в качестве межрегиональных экспрессов на маршруте Тбилиси — Батуми с промежуточными остановками Уреки и Кобулети в окрестностях Батуми. Эксплуатация первых двух поездов с номерами 011 и 012 началась 25 июля  года в одиночном режиме. Позднее в начале 2017 года было поставлено ещё два состава 013 и 014, при этом количество маршрутов осталось прежним, а поезда начали эксплуатироваться в сдвоенном режиме (011+012 и 013+014), что позволило вдвое увеличить провозную способность маршрута.

По состоянию на 2017 год, на линии курсирует две пары поездов в сутки (одна пара утром и одна вечером) c номерами рейсов в диапазоне 801—804. Время в пути на полном маршруте составляет 4 часа 59 минут в направлении Батуми и 4 часа 55 минут в направлении Тбилиси. Время в пути на участке Батуми — Кобулети составляет 19 минут, Кобулети — Уреки — 26 минут. В 2019 году планируется завершить реконструкцию линии на участке перевала, благодаря чему время поездки на полном маршруте сократится на один час и составит менее четырёх часов.

См. также 
 EJ 575
 EJ 675

Ссылки 
 
 
 
 Фотофакт: на железных дорогах Беларуси появился двухэтажный Stadler
 Двухэтажные аэроэкспрессы взяли курс на Россию
 Как собирают поезда и трамваи нового поколения. Завод ЗАО «Штадлер Минск», Беларусь
  (ЭШ2 в 6:05 — 10:55)

Примечания

Комментарии

Источники 

Электропоезда России
Моторвагонный подвижной состав, появившийся в 2014 году
Электропоезда Штадлер
Двухэтажные поезда
Электропоезда на 3000 В постоянного тока